Miejscowości w Portoryko:
 Guaynabo – miejscowość w gminie Guaynabo
Gminy w Portoryko:
 gmina Guaynabo (ang. Guaynabo Municipio) w Portoryko